Натуральне число 1382
 1382 рік до нашої ери
 1382 рік нашої ери